Лакюэ () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лакюэ, Жан-Жерар (; 1752— 1841) — французский генерал и государственный деятель, дядя полковников Марка-Антуана и Жерара.
 Лакюэ, Марк-Антуан (; 1773—1807) — французский военный деятель, полковник (1800 год), участник революционных и наполеоновских войн.
 Лакюэ, Жерар (; 1774—1805) — французский военный деятель, полковник (1801 год), участник революционных и наполеоновских войн.